Петрушенко — українське прізвище.

 Петрушенко Андрій Сергійович (1984—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрушенко Віктор Леонтійович (* 1946) — доктор філософських наук, професор.
 Петрушенко Вікторія Вікторівна (* 1973) — народна артистка України. Доктор медичних наук.
 Петрушенко Дмитро Васильович (1971—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрушенко Микола Миколайович — доктор технічних наук, професор, генерал-лейтенант.
 Петрушенко Роман Іванович (* 1980) — білоруський веслувальник, олімпійський чемпіон.

Прізвища на -енко